Бордзиловский — польская фамилия. Известные носители:
 Бордзиловский, Антон Викентьевич (1876—1962) — русский военачальник, участник Белого движения.
 Бордзиловский, Витольд Янович (1918—1979) — советский режиссёр и художник-постановщик мультфильмов.
 Бордзиловский, Евгений Иванович (1875—1949) — украинский советский ботаник.
 Бордзиловский, Иван Каэтанович (1852—1903) — русский ботаник.
 Бордзиловский, Юрий Вячеславович (1900—1986) — советский и польский военный деятель, генерал-полковник инженерных войск (1954).